DEW har flere betydninger:
 Distant Early Warning Line (DEW Line) – varslingssystem mod indkomne fly til det amerikanske fastland under den kolde krig
 Tullamore Dew – irsk whiskey